Лучшие синглы США 1969 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1969 год.

Список 1969 года

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1969 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1969 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)